Die 28. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2004 Amoudi Senior Challenge Cup, fand vom 11. bis zum 25. Dezember 2004 in Äthiopien statt. Neun ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Äthiopien gewann seinen dritten Titel. Eritrea und Dschibuti zogen ihre Teilnahme zurück.

Das Turnier wurde zu Ehren des Sponsors Sheikh Mohammed Hussein Al Amoudi, dem Besitzer des Saint-George SA, umbenannt.

Spielmodus 
Die neun teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je vier bzw. fünf Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2004Äthiopien

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2004
Fußballveranstaltung 2004
Fußball (Äthiopien)
Sportveranstaltung in Addis Abeba